Boleslav I den tappre (polska: Bolesław I Chrobry) var den förste kungen av Polen. Han regerade från år 992 till 1025. Han var son till Mieszko I av Polen och far till Mieszko II av Polen, och tillhörde Piastdynastin (på polska: dynastia Piastów).

Biografi
Sedan han fördrivit sina bröder, med vilka han enligt sin faders önskan skulle delat landet, och så blivit ensam härskare, arbetade han oförtrutet på befästandet och utvidgandet av Polens makt både inåt och utåt. Han erövrade efter vartannat Gdańsk, Pommerellen, Kraków, Lausitz, Meissen, Mähren, Kiev och Röda Ryssland.

På 990-talet fick han kejsar Otto III investiturrätten över de polska biskoparna och länshöghet under honom över slaverna öster om Oder mot att han erkände kejsaren Polen som ett tysk-romerskt län.
 
Efter Ottos död erövrade han Böhmen 1003, framträngde härjande i östra Tyskland ända till Elbe och frigjorde för en tid Polen från beroendet av detta land. Men redan följande år förlorade han Böhmen till kejsar Henrik II, som under ständiga framgångar ryckte in i Polen och 1005 tvang honom till fred, varvid Boleslav måste avstå sina tyska erövringar och erkänna Henrik som länsherre. Boleslav upptog sedan åter striden med kejsaren, och den slutades först genom freden i Bautzen 1018, vari han mottog Lausitz och Meissen som kejserliga län men i övrigt behöll sin självständighet.

Inom landet strävade Boleslav att utbreda kristendomen, som befästes genom upprättandet av ärkebiskopsdömet i Gnesen och biskopsdömena i Kolberg, Krakow och Breslau, samt upprättade en mängd kastell, vars hövdingar, "kastellaner", skulle var och en övervaka den kringliggande trakten. På grund av dessa förtjänster betraktas Boleslav, som 1024, året före sin död, lät kröna sig till konung, såsom Polens egentlige grundläggare. I de nordiska sagorna omtalas han under namnet Burislev. Han lär ha stått i vänskaplig förbindelse såväl med Erik Segersäll i Sverige som med Sven Tveskägg i Danmark.

Källor

Noter 

Polens regenter
Huset Piast
Avlidna 1025
Födda 966
Män
Ugglan
Personer i Polen under 1000-talet